Д’Альтруи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Д’Альтруи, Джузеппе (род. 1934) — итальянский ватерполист.
 Д’Альтруи, Марко (род. 1964) — итальянский ватерполист.